Sint-Cyriacuskerk (Duderstadt)
 Oude Cyriacuskerk (Düren-Niederau)
 Sint-Cyriacuskerk (Mendig)
 Sint-Cyriacuskerk (Niederau)